Hungaria steht für:

 Ungarn in lateinischer Sprache
 Magna Hungaria, früheres Siedlungsgebiet der Magyaren
 Hungaria (Personifikation), nationale Personifikation
 Hungaria (Zug), eine Bahnverbindung zwischen Berlin und Budapest
 Hungaria (Franz Liszt), eine Sinfonische Dichtung von Franz Liszt
 (434) Hungaria, ein Asteroid des Hauptgürtels

Hungária steht für:
 Hungária, ungarische Rockband
 MTK Hungária Budapest, ungarischer Fußballverein, siehe MTK Budapest FC #Namensänderungen
 Miss Hungária, siehe Miss Ungarn